In 1972 organiseerde de Fédération Internationale de Hockey (FIH) de De Josselin de Jong Cup in het Spaanse Barcelona. De cup is genoemd naar drie hockeyende zusters, dochters van de schilder Pieter de Josselin de Jong: Eska, Sophie en Sylvia, die alle drie prominent lid waren van de hockeyclub Rood Wit.

Later besloot de FIH het toernooi als officieel wereldkampioenschap hockey aan te merken. Hiermee was dit toernooi het eerste wereldkampioenschap dat de FIH organiseerde. Een jaar eerder organiseerde de International Federation of Women's Hockey Associations ook een wereldkampioenschap.

Aan het toernooi namen zeven landen deel. Nederland won dit eerste FIH-wereldkampioenschap.

Uitslagen

Eerste ronde 
De zeven landen werden in twee groepen gedeeld. De nummers 1 en 2 plaatsten zich voor de halve finales.

 Groep A

 Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Om plaatsen 5-7

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Eindrangschikking 

1972 vrouwen
Hockey in 1972
Hockey in Catalonië
Hockey
Sportevenement in Barcelona